Снайперская Винтовка Калашникова (СВК, СВК-2016) — самозарядная снайперская винтовка, инициативная разработка концерна «Калашников», на базе которой впоследствии была сконструирована снайперская винтовка Чукавина. Впервые была показана публике на выставке Армия-2016 в сентябре 2016 года.

По сравнению с СВД, на замену которой была ориентирована СВК, была снижена длина оружия и масса. Отмечается высокая точность при стрельбе. Винтовка также пригодна для условий ближнего боя.

Ссылки 

 
 
 

Оружие калибра 7,62 мм
Снайперские винтовки России
Военная продукция Ижевского машиностроительного завода